Pontecchio Polesine, een gemeente in de Italiaanse provincie Rovigo, regio Veneto
 Borgonuovo-Pontecchio, een plaats  in de Italiaanse gemeente Sasso Marconi